est le titre de :

Musique

Album 

 , album des Fat Boys sorti en  ;
 , album de Jennifer Holliday sorti le  ;
 , album d'All-4-One sorti le  ;
 , album d'Eagle and Hawk sorti en 2002 ;
 , album du chanteur américain Jack Johnson sorti le .

Chanson 

 , chanson de Gladys Knight and the Pips sortie en  et présente sur la bande-son du film Claudine ;
 , chanson de Stephen Bishop sortie en 1977 ;
 , chanson de Michael Schenker Group sur l'album MSG sorti en  ;
 , chanson de Jesse Saunders sortie en  ;
 , chanson de Raven figurant sur l'album Stay Hard sorti en 1985 ;
 , chanson de Pete Rock and C.L. Smooth figurant sur l'album Mecca and the Soul Brother sorti le  ;
 , chanson de Shyheim figurant sur l'album AKA the Rugged Child sorti le  ;
 , chanson de The Longpigs figurant sur l'album The Sun Is Often Out sorti en  ;
 , chanson de la chanteuse américaine Erykah Badu, parue sur son premier album Baduizm en  ;
 , chanson du groupe de métal Pain, parue dans leur deuxième album Rebirth sortie en 1999 ;
 , chanson d'Eamon figurant sur l'album I Don't Want You Back sorti le  ;
 , chanson de Steriogram figurant sur l'album Schmack! sorti le  ;
 , chanson de Do figurant sur l'album Do sorti le  ;
 , chanson d'Estelle figurant sur l'album The 18th Day sorti le  ;
 , chanson de Jay Sean figurant sur l'album Me Against Myself sorti le  ;
 , chanson de Missy Elliott figurant sur l'album The Cookbook sorti le  ;
 , chanson de Boy Kill Boy figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de la chanteuse suédoise Agnes Carlsson, parue sur l'album Dance Love Pop sorti le  ;
 , chanson de The Answer figurant sur l'album Everyday Demons sorti le  ;
 , chanson d'Utada figurant sur l'album This Is the One sorti le  ;
 , chanson de Robert Earl Keen sortie le  ;
 , chanson de Chasen figurant sur l'album That Was Then, This Is Now sorti le  ;
 , chanson de Boyfriend figurant sur l'album Witch sorti le  ;
 , chanson de Joey Badass figurant sur l'album B4.Da.$$ sorti le .

Autres 

 , chanson de Janet Jackson figurant sur l'album Any Time, Any Place ;
 , chanson d'ABBA sortie en 1980.